Pierwszy traktat z San Ildefonso (1777) – pomiędzy Hiszpanią a Portugalią
 Drugi traktat z San Ildefonso (1796) – pomiędzy Hiszpanią a Francją
 Trzeci traktat z San Ildefonso (1800) – pomiędzy Hiszpanią a Francją

Zobacz też